Aigoual – asteroide
Monte Aigoual – monte della Francia (1567 m)